Rector Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Broadway
 Rector Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue